Ланц ():

 Ланц — коммуна в Германии в земле Бранденбург.

Фамилия:
 Ланц, Адольф Йозеф (1874—1954) — австрийский публицист, известный под именем Йорг Ланц фон Либенфельс.
 Ланц, Генрих (Heinrich Lanz, 1838—1905) — немецкий промышленник.
 Ланц, Генрих Эрнестович (1886—1945) — русский философ-неокантианец.
 Ланц, Губерт (1896—1982) — генерал горнострелковых войск вермахта.
 Ланц, Петер (род. 1930) — немецкий архитектор.
 Ланц, Уолтер (1899—1994) — американский мультипликатор.
 Ланц, Хосе-Мария де (1764—1839) — испано-мексиканский математик и инженер, один из основателей промышленной кинематики.

См. также 
 Ланца
 Ланце
 Сулица (линейный корабль)